Карл Штоц (; 27 марта 1927, Вена — 4 апреля 2017, Зефельд-ин-Тироль) — австрийский футболист, защитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клуб «Аустрия», а также национальную сборную Австрии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1948 году выступлениями за клуб «Вена», в котором провёл три сезона, приняв участие в 63 матчах чемпионата.

В 1951 году перешёл в клуб «Аустрия», за которую отыграл 12 сезонов. Большинство времени, проведенного в составе венской «Аустрии», был основным игроком защиты команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за эту команду в 1963 году.

Выступление за сборную 
В ноябре 1950 года дебютировал за сборную Австрии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 12 лет, провёл в форме главной команды страны лишь 43 матча, забив 1 гол.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1954 в Швейцарии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1958 в Швеции.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись в футбол после небольшого перерыва в 1972 году, возглавив тренерский штаб клуба «Аустрии». С венский командой работал до 1978 года. С 1978 по 1981 год был главным тренером национальной сборной Австрии.

Достижения 
 Чемпион Австрии: 1953, 1961, 1962, 1963
 Обладатель Кубка Австрии: 1960, 1962

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Player profile — Austria Wien archive 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Аустрия» Вена